Дагган — фамилия:

 Дагган, Джим (род. 1954) — американский рестлер.
 Дагган, Питер Пол (ум. 1861) — американский художник ирландского происхождения.
Дагган, Пэт (1937—2015) — австралийская легкоатлетка.
 Дагган, Саймон (род. 1959) — кинооператор.
 Дагган, Тони (род. 1991) — английская футболистка, атакующий полузащитник «Барселоны» и сборной Англии.

См. также 
 Дугган
 Дуган